Stróżewko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Stróżewko, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Stróżewko, village de la voïvodie de Mazovie